Koha kan syfta på:
  Det öppna fritt tillgängliga bibliotekssystemet Koha
  Benāvīleh-ye Kohneh, ort i Kurdistan, Iran